Иоганн д’Альтон:
 д’Альтон, Иоганн Вильгельм Эдуард (1772—1840) — немецкий анатом, гравёр и педагог.
 д’Альтон, Иоганн Самуэль Эдуард (1803—1854) — немецкий анатом и педагог.